Вэйхэ — название ряда рек в Китае:
 Вэйхэ (приток Хуанхэ) (渭河) — река в провинциях Ганьсу и Шэньси;
 Вэйхэ (река, впадает в Жёлтое море) (潍河) — река в провинции Шаньдун.